Александр Петрович Саломон  (1855—1908, Санкт-Петербург) — участник русско-турецкой войны, шталмейстер (1900), директор Александровского лицея, затем член Государственного дворянского земельного банка, начальник Главного тюремного управления.

Биография 
Происходил из дворян — сын русского государственного деятеля, действительного тайного советника Петра Ивановича Саломона. Источники сообщают, что он родился в 1855 году, однако в его формулярном списке за 1896 год указано, что ему 43 года. Как указывал Э. Э. Ухтомский,  Саломон «…считал себя однолетком Соловьёва, его ровесником»; публикатор, тем не менее, не принял явного указания на год рождения А. П. Саломона — 1853-й — и сделал примечание (в соответствии с известными ему источниками), что этот факт не совсем верен: «Вл. С. Соловьёв родился двумя годами ранее».

В детстве с родителями посещал Оптину пустынь; забавный факт был отмечен в письме К. Зедергольма к преподобному Макарию (Оптинскому) от 18 февраля 1859 года: «Маленький Саломон, Саша, открыл здесь сбор в пользу вашей обители, величайшее для него удовольствие, если родные положат что-нибудь в коробочку для Оптиной пустыни. Из собранных им денег посылаю 3 руб. 50 коп.» .

Окончив курс в Императорском Александровском лицее с золотой медалью (1874), вступил в службу в 1875 году рядовым в лейб-гвардии Гренадерский полк (в октябре—ноябре 1876 года официально был в отставке; в это время участвовал в военных действиях в Сербии).

После объявления русско-турецкой войны, находился в дунайской армии и за участие в делах был награждён орденами Святой Анны 4-й степени с надписью за храбрость и орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом; 16 апреля 1878 года произведён в поручики.

23 февраля 1879 года после сдачи приёмного экзамена был зачислен в младший класс Николаевской академии Генерального штаба. По болезни 11 марта 1881 года ушёл из, 26 мая был уволен от службы для определения к гражданским делам с присвоением чина коллежского асессора.

Определён на службу в Министерство внутренних дел — в Главное тюремное управление, где с 1882 по 1888 год состоял секретарем совета по тюремным делам, затем — инспектором.

С 1890 по 1894 год состоял секретарем Её Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Указом от 21.04.1891 года был пожалован в камергеры.

В 1892 году назначен членом совета Государственного дворянского земельного банка.

Действительный статский советник с 17 апреля 1894 года. С 1894 года — член кустарного комитета министерства земледелия и государственных имуществ.

С 1896 года начальник Главного тюремного управления.

В 1900—1908 годах — директор Александровского лицея.

С 6 мая 1908 года был назначен членом Государственного совета, но из-за болезни не приступил к новым обязанностям. Скончался 5 (18) июня 1908 года. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры (4-я дорожка), на его могиле установлено архитектурное надгробие «от сослужицев по Александровскому лицею» (могила сохранилась).

Публикации 
 Тюремное дело в России : Лекция, прочит. 18 февр. 1898 г. лицеистом 33 курса А. П. Саломоном воспитанникам Александров. лицея перед посещением ими с.-петерб. мест заключения. — Санкт-Петербург : тип. С.-Петерб. тюрьмы, 1898
 Ссылка в Сибирь : Очерк её истории и соврем. положения : Для… Комис. о мероприятиях по отмене ссылки. — СПб.: тип. С.-Петерб. тюрьмы, 1900
 Ссылка в Сибирь: Очерк её истории и соврем. положения. — Лет Ме Принт, 2012. — 400 с.

У А. П. Саломона было два серьезных интереса: Данте и арабский язык, который он изучал под руководством А. Э. Шмидта. А. П. Саломон знал итальянский язык и хорошо переводил, но переводы его неизвестны. Его дочь, Маргарита, незадолго до своей смерти в «Автобиографии» указала, что её отец за работы в области дантеведения «был награждён Пушкинской золотой медалью Академии наук».

Награды 
 российские
 орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (12.10.1877)
 орден Святого Станислава 3-й ст. с мечам и бантом (12.12.1878)
 орден Святого Владимира 4-й ст. (01.01.1889)
 орден Святого Владимира 3-й ст. (14.05.1896) 
 орден Святого Станислава 1-й ст. (1898) 
 Высочайшая благодарность (1.01.1898) 
 медаль «В память царствования императора Александра III» 
 светло-бронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878» (05.08.1878)

 иностранные
 медаль «За храбрость» (Сербия)
 крест «За переход через Дунай» (Румыния, 05.06.1879) 
 офицер ордена Таковского креста (Сербия, 1881)
 знак отличия, присвоенный званию «Officier de l'Instruction publique» (Франция, 1890) 
 командорский крест ордена Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига (Ольденбург)

Семья 
Жена: Евгения Владимировна Саломон (? — 27.01.1916) — дочь В. В. Никольского.

Дети:
 Владимир (23.05.1885 — 1918) — выпускник Александровского лицея (1907); погиб в Киеве
 Пётр (18.03.1889 — 1941) — выпускник Александровского лицея (1909); чиновник по особым поручениям при Рязанском губернаторе; был женат на Антонине Сергеевне Разумовой и имел двух сыновей: Дмитрия (27.10.1926 — 1942) и Александра (31.07.1914 —1986) 
 Маргарита (20.10.1886 — 1944) — переводчица и искусствовед; в 1943 году награждена орденом «Знак Почёта»

Примечания

Литература 
 
 Переписка Константина Зедергольма со старцем Макарием Оптинским (1857—1859) / [Сост. Г. В. Бежанидзе]. — : Изд-во ПСТГУ, 2013. — 383 с.: илл. — ISBN 978-5-7429-0717-6.
 * Головнин П. А. Дворянский род Саломон в истории России
 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 421

Ссылки 
 Саломон Александр Петрович на сайте «Русская Императорская армия»

Выпускники Александровского лицея
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Шталмейстеры (Российская империя)
Писатели Российской империи
Директора Александровского лицея
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры